В этой статье приведены результаты матчей сборной Англии по футболу с 1940 по 1949 год. Так во время Второй мировой войны официальные матчи не проводились, фактически приведены результаты матчей с 1946 по 1949 год.

1940—1945 
Во время Второй мировой войны официальных матчей не проводилось.

1946

1947

1948

1949

Ссылки 
 Все матчи сборной Англии на сайте EnglandStats.com 

1940